Jméno  Urijáš (Uriáš, Úrijáš;  – Úrijá) je hebrejské jméno.

Ve Starém zákoně se vyskytuje několikrát. Jedná se o následující postavy: 
 Urijáš Chetejský – manžel Batšeby, původem Chetita. David jej nechal zabít v bitvě, aby si mohl vzít za ženu jeho ženu, která s ním již byla těhotná, a aby tak zamaskoval své provinění. (2 S 10–11)
 Urijáš – kněz v Jeruzalémském chrámu za vlády krále Achaza (735–715 př. n. l.). Král mu nařídil, aby postavil v chrámu oltář podle vzoru, jaký viděl v Damašku. (2Kr 16)
 Urijáš (prorok) – prorok, současník proroka Jeremjáše. Stejně jako Jeremjáš byl za svá slova pronásledován, avšak na rozdíl od Jeremjáše nakonec zaplatil životem. Aby nemusel zemřít, utekl do Egypta. Avšak vyslanci krále Jójakíma (609–598 př. n. l.) si pro něj přišli, přivedli ho zpět a král ho zabil vlastní rukou. (Jeremjáš 26) 

v kultuře
 Čert Uriáš – v pohádkách Anděl Páně a Anděl Páně 2 (hraje Jiří Dvořák)
 Uriah Heep – britská rocková skupina

Podobné názvy 
 Uriah

Starozákonní postavy